Бётлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Бётлер, Брюс (род. 1957) — американский врач и учёный-медик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2011 год.
 Бётлер, Хайнц — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 Бойтлер
 Бютлер